Chenghua kan avse:

Personer
 Chenghua-kejsaren (regeringstid 1464–1487) – kinesisk kejsare
Gemåler:
 Wu (Chenghua)]
 Wang (Chenghua)

Geografi

Kina
 Chenghua, Chengdu – stadsdistrikt i provinshuvudstaden Chengdu, Sichuan-provinsen
 Chenghua (häradshuvudort i Kina) – stadsdelsdistrikt i stadsdelen Chenghai, Shantous stad på prefekturnivå, Guandong-provinsen